Wieża 10 m indywidualnie mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2000. Eliminacje i półfinał odbyły się 29 września, a finał został rozegrany 30 września.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 42 zawodników z 28 państw. Osiemnastu zawodników z najlepszymi wynikami w eliminacjach awansowało do półfinału, dwunastu zawodników z najlepszym rezultatem w półfinale zaś awansowało do finału.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Tian Liang. Drugą pozycję zajął rodak zwycięzcy Hu Jia, trzecią zaś reprezentujący Rosję Dmitrij Sautin.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000